Inari je lahko:

 Inari - jezero na Finskem
 Inari - naselje ob istoimenskem jezeru
 Inari - japonski bog hrane